Jendrusch ist der Familienname folgender Personen:

Michael Jendrusch (1951–2020), deutscher Fußballspieler
Robert Jendrusch (* 1996), deutscher Fußballtorwart